Ранчо ел Тресе има више значења:

 Ранчо ел Тресе (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Тресе (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Тресе (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Тресе (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику